Remediensi – abitanti di Nossa Senhora dos Remédios
Remediensi – abitanti di Senhora dos Remédios